MPDZ () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 070 амінокислот, а молекулярна маса — 221 618.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, щільних контактах, синапсах, .

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки